Christiansborgs brand henviser til:

 Christiansborgs brand 1794, den første brand
 Christiansborgs brand 1884, den anden brand